Четвертичная геология (или четвертичная наука) — раздел геологии и палеогеографии, изучающий четвертичную систему и соответствующий ей период истории Земли, который начался примерно 2,6 млн лет назад и продолжается до сих пор.

Современное развитие науки началось с конца 1920-х годов в Европе, СССР и США.

Направления четвертичной геологии 
 Генетическое — выяснение происхождения условий образования отложений.
 Стратиграфическое — совершенствование стратиграфической шкалы четвертичного периода.
 Палеогеографическое и палеоэкологическое — восстановление условий осадконакопления и экологической ситуации соответствующего времени.
 Неотектоническое — изучение тектонических движений четвертичного периода и их влияния на покров четвертичных отложений.
 Прикладное — разработка полезных ископаемых четвертичных отложений, изучение для нужд инженерной геологии, гидрогеологии.

История 

Долгое время осадочные породы считались лишь наносами, скрывающими более древние породы. В самостоятельную формацию их выделил в конце XVIII века итальянский учёный Джованни Ардуино, когда он разделил все горные породы на первичные, вторичные, третичные (соответствующие в современном понимании палеозойским, мезозойским и кайнозойским отложениям). Самые молодые отложения он предложил называть «четвертичными подразделениями гор». Подобного мнения придерживался и французский геолог Жюль Денуайе, называя их «четвертичными».

В 1798 году академик В. М. Севергин разделял горы на:
 Первородные (например, гранитные горы)
 Второго происхождения (глинистые слоистые горы)
 Третьего происхождения (известковые горы с окаменелостями)
 Четвёртого образования (песчаные горы и холмы)

Термин «горы четвёртого образования» использовался в русской научной литературе до середины XIX века.

До 1883 года почвы считали наносами и называли потретичными или послетретичными образованиями (аналог четвертичных). В 1879 году В. В. Докучаев в Санкт-Петербургском университете читает первый специальный курс лекций О потретичных образованиях, где отдельно рассматривает образование, классификацию и картографию почв.

В 1888 году на геологическом конгрессе был официально утверждён термин «четвертичный период».

Большой вклад в начало изучения четвертичной геологии внёс А. П. Павлов. Основателем московской школы геологов-четвертичников является Г. Ф. Мирчинк.

В 1926 году на 2 съезде геологов СССР, в соответствии с пожеланиями участников съезда В. И. Вернадский внёс предложение обратиться в Академию наук СССР с обоснованием необходимости создания специального Института по изучению четвертичных отложений. В 1927 году вместо института была создана Комиссия по изучению четвертичного периода (КИЧП).

В 1928 году была создана Ассоциация по изучению четвертичного периода Европы, которая позднее была преобразована в Международный союз по изучению четвертичного периода (INQUA).

См. также 
 Четвертичный период
 Комиссия по изучению четвертичного периода
 Международный союз по изучению четвертичного периода (INQUA)
 Лаборатория стратиграфии четвертичного периода
 Четвертичная гляциогидрология
 Вымирание в четвертичном периоде

Примечания

Литература 
 Тихомиров В. В. К истории развития геологических знаний в России: (1800—1840) // Очерки по истории геологических знаний. Вып. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 40-93.
 Марков К. К., Лазуков Г. И., Николаев В. А. Четвертичный период (ледниковый период — антропогенный период). Территория СССР. М.: Изд-во МГУ. 1965.
 Лаврушин Ю. А. Строение и формирование основных морен материковых оледенений. М.: «Наука». 1976.
 Плейстоценовые оледенения Восточно-Европейской равнины. М.: «Наука». 1981.
 Гербова В. Г., Краснов И. И. Краткий исторический обзор изучения стратиграфии четвертичной системы // Стратиграфия СССР. Четвертичная система. Полутом 1. М.: Недра, 1982. C. 9—45.
 Кизевальтер Д. С., Рыжова А. А. Основы четвертичной геологии [Учеб. пособие для геол.-развед. и гидрогеол. спец. вузов]. М.: Недра, 1985. 174 с.: ил., карт.
 Кожевников А. В. Антропоген гор и предгорий. М.: «Недра». 1985.
 Алексеев М. Н., Чистяков А. А., Щербаков Ф. А. Четвертичная геология материковых окраин. М.: «Недра». 1986.
 Свиточ А. А. Палеография плейстоцена. М.: изд. МГУ. 1987.
 Макарова Н. В., Якушова А. Ф. Основы четвертичной геологии. М.: изд. МГУ. 1993.
 Чистяков А. А., Макарова Н. В., Макаров Н. И. Четвертичная геология. М.: ГЕОС. 2000.
 The Encyclopedia of Quaternary Science, second ed., Elias, S.A. (Ed.), Elsevier, Amsterdam, 2013.
Карты четвертичных отложений
 Герасимов И. П., Земляков Б. Ф., Мирчинк Г. Ф. и др. Карта отложений четвертичной системы Европейской части СССР и сопредельных с нею территорий. Масштаб 1 : 2 500 000. Л.: Георазведгиз, 1932.

Ссылки 

 International Union for Quaternary Research
 Сайт группы исследователей четвертичной географии Каспийско-Черноморского бассейна

геология

Четвертичная геология
Историческая геология